Иван Александрович Пигалёв (28 октября 1891, Мирёнки, Алатырский уезд — 06.03.1962, Москва) — советский врач, доктор медицинских наук (1935), профессор (1939), член-корреспондент АМН СССР (1960). Заслуженный деятель науки РСФСР.

Патофизиолог, заместитель директора и директор ВИЭМ.

Биография 
В 1913-18 годах учился на медицинском факультете Казанского университета, окончил медицинский факультет Томского университета (1920).

В 1934—1940 зав. экспериментальным отделением отдела общей психологии, в 1940—1941 и 1945—1948 зав. отделом общей патофизиологии Всесоюзного института экспериментальной медицины.

В 1941—1943 главный хирург и начальник медицинской части военного госпиталя в Ленинграде.

С 1943 зам. директора, с 1952 по 1960 директор ВИЭМ.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Научная деятельность 
Был занят в теоретической и практической медицине по вопросам нервной трофики в патологических процессах, раскрытия биохимических изменений в тканях в зависимости от функционального состояния нервной системы.

Работал в области космической медицины.

Труды 
Труды посвящены вопросам радиационной медицины, изучению роли центральной нервной системы в механизме развития патологических процессов, описанию клиники лучевой болезни.

Награждён 
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1958).
 орден Ленина,
 орден Трудового Красного Знамени (дважды),
 орден Красной Звезды,
 медаль.

Литература 
 Иван Александрович Пигалев: К 70-летию со дня рождения // Медицинская радиология. 1961 Т 6. No12 С 84
 Медицинская радиология, Том 7. Медицина, 1962 (Некролог)
 Чувашская энциклопедия

Ссылки 
 Могила

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1891 году
Родившиеся в Алатырском уезде
Умершие в 1962 году
Умершие в Москве
Патофизиологи СССР
Сотрудники ИЭМ Санкт-Петербурга
Члены-корреспонденты АМН СССР
Заслуженные деятели науки РСФСР
Доктора медицинских наук
Выпускники Томского государственного университета
Кавалеры ордена Ленина
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Кавалеры ордена Красной Звезды
Похороненные на Новодевичьем кладбище